magia i miecz – jeden z podgatunków literatury fantasy
 Magia i Miecz – gra planszowa wydawnictwa Games Workshop i Sfery
 Magia i Miecz – czasopismo poświęcone grom fabularnym
 Magia i Miecz – singiel grupy Kaliber 44